Патрик Попов (; 12 октября 1997, Будапешт, Венгрия) — венгерский футболист, нападающий клуба «Ференцварош».

Карьера

Клубная карьера 

Патрик является воспитанником клуба «Ференцварош».

3 сентября 2014 года нападающий дебютировал в основном составе венгерской команды во встрече с «Пакшем». 8 октября Попов отметился первым забитым мячом.

18 октября 2014 года Патрик дебютировал в чемпионате Венгрии, выйдя на замену в концовке встречи с «Печем».

В сборной 

Попов был включён в заявку сборной для выступления на мировом юношеском первенстве в Новой Зеландии. На турнире принял участие только во встрече заключительного тура группового этапа против сборной Нигерии.

Достижения 
  Ференцварош
 Обладатель Кубка Венгрии (1): 2014/15
 Обладатель Кубка Лиги (1): 2014/15
 Обладатель Суперкубка Венгрии (1): 2015

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Венгрии
Игроки ФК «Ференцварош»